Ambondrona peut désigner :
 Ambondrona, une commune malgache ;
 Ambondrona, un groupe pop-rock malgache.